Евдаково — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в посёлке Каменка Воронежской области.

История 
Станция была открыта в 1871 году. Поскольку на момент открытия уже существовала другая станция с названием Каменка, то было принято решение назвать станцию по ближайшему к Каменке селу Евдаково.

Дальнее следование по станции

Деятельность 
На станции осуществляются:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных отправок грузов (имеются подъездные пути и открытые площадки).

До 2007 года на станции производился прием и выдача грузов в универсальных контейнерах (3 и 5 тонн).

Примечания

Ссылки 
 ЕВДАКОВО | Железнодорожная станция | Справочник
 Железнодорожная станция Евдаково
 История станции и села Евдаково

Станции Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Воронежской области